Medal Lotniczy (Dania)
 Medal Lotniczy (Francja)
 Medal Lotniczy (Hiszpania)
 Medal Lotniczy (Polska)
 Medal Lotniczy (Portugalia)
 Medal Lotniczy (Rumunia)
 Medal Lotniczy (Turcja)
 Medal Lotniczy (USA)
 Medal Lotniczy (Wielka Brytania)
 Medal za Męstwo Lotnicze (Włochy)
 Medal za Zasługi Lotnicze (Włochy)

Zobacz też 
Inne odznaczenia lotnicze:
 Medal Lotnika (USA)
 Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami (Polska)
 Lotniczy Krzyż Zasługi (Polska)
 Krzyż Lotnika (Holandia)
 Krzyż Lotniczy (USA)
 Krzyż Lotniczy (Wielka Brytania)
 Order Lotniczy (Rumunia)